The Sunshine Boys steht für:

 The Sunshine Boys (Band), US-amerikanische Band 
 The Sunshine Boys (Theaterstück), Theaterstück von Neil Simon (1972)
 The Sunshine Boys, Originaltitel von Die Sunny Boys, US-amerikanischer Film von Herbert Ross (1975)
 The Sunshine Boys, Originaltitel von Sonny Boys, US-amerikanischer Fernsehfilm von John Erman (1995)